Ройс:

География
 Ройс — река в Швейцарии.
 Ройс — муниципалитет, провинция Ла-Корунья автономного сообщества Галисия Испании.

Фамилия
 Ройс, Генри (1863—1933) — британский инженер, предприниматель, один из основателей компании Rolls-Royce.
 Ройс, Джосайя (1855—1916) — американский философ.
 Ройс, Марко (род. 1989) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Боруссия Дортмунд».
 Ройс, Уинстон (1929–1995) — американский ученый в области информатики.
 Ройс, Юлиан (род. 1988) — немецкий бегун на короткие дистанции, рекордсмен Германии.

Имя
 Джесси Ройс Лэндис (1896—1972) — американская актриса.
 Джон Ройс Мэтис (род. 1935) — американский эстрадный певец и автор песен.
 Ричард Ройс Шрок (род. 1945) — американский учёный-химик.
 Ройс Александер Уайт (род. 1991) — американский баскетболист.
 Ройс Грейси (род. 1966) — бразильский боец смешанных боевых искусств.
 Ройс Пирресон (род. 1989) — британский актёр театра и кино.
 Спенсер Кеннет Ройс Элден (род. 1991) — ребёнок, появившийся на обложке культового альбома группы Nirvana Nevermind.

Псевдоним
 Лайонел Ройс (1891—1946) — австро-американский актёр еврейского происхождения. Настоящее имя Леон Мориц Рейсс.
 Пейтон Ройс (род. 1992) - австралийская профессиональная рестлер. Настоящее имя Кэсси Арнейл.
 Принц Ройс (род. 1989) — американский певец и автор песен. Настоящее имя Джеффри Ройс Рохас.

Прочее
 «Ройс» — американский телефильм.

См. также